Frederik van den Bergh (1474-1513)
 Frederik van den Bergh (??-1597)
 Frederik van den Bergh (1559-1618)